Игнатий (Игнацы) Радлинский (, , Волынская губерния, Российская империя — , ) — польский классический филолог, историк, ориенталист, религиовед, библеист.

Отец писательницы Г. Богушевской.

Биография 
Родился в обедневшей польской шляхетской семье. После окончания курса классической филологии в университете Святого Владимира в Киеве был преподавателем классических языков в Варшавской гимназии. После 1906 года читал лекции по истории религии на Варшавских научных курсах.

Изучал историю религии семитских народов, занимался исследованием начала христианства и исторического характера Иисуса Христа .

Избранные труды 
 «Napis pamiątkowy kròla moabskiego Messy» («Ateneum», 1877),
 «Poezya dydaktyczna hebrajska» (ib. 1877),
 «Pomniki piśmiennictwa babilonsko-assyryjskiego» (ib., 1881—82),
 «Nowoodkryty napis w Jerozolimie» (ib. 1881),
 «Początki chrystyanizmu» (1882—84),
 «Król Assurbanipal и jego biblijoteka» («Bibl. Warsz.», 1877),
 «Zdobycie Babilonu przez Cyrusa» (ib. 1881),
 «Próbki nowéj historyozofii» («Prawda», 1882),
 «Język assyryjski w rodzinie języków semickich» (Варшава, 1880),
 «Przeszłość w teraźniejszości. Zbiór dociekań i rozważań społeczno-naukowych» (1901),
 «Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie, księga wstępna do literatury apokryficznej w Polsce» (1905), * «Dzieje jednego Boga» (1905),
 «Dwa dokumenty ludzkości (Dziesięcioro przykazań Bożych i deklaracja praw człowieka)» (1907),
 «Na przełomie dziejowym. Początki piśmiennictwa judaistyczno-chrześcijańskiego» (1907),
 «Dzieje jednego z synów bożych» (1908),
 «Spinoza. Rzecz historyczno-społeczna» (1910),
 «Apokryfy judaistyczno¬chrześcijańskie w polskich przeróbkach» (1911),
 «Katolicyzm, modernizm i myśl wolna» (1912),
 «Dzieje trzech osób w jednym Bogu» (1915),
 «Mężczyzna a kobieta» (1918),
 «Jehowa. Mrok średniowiecza i król pruski, Wilhelm II.» (1919) и др.

Автор обозрения письменности и литератур египетской, вавилонско-ассирийской, еврейской и персидской, эпиграфики ханаанской в «Dziejach literatury powszechnej» (1880).

Примечания

Литература 
 Kuczyński J. Radliński Ignacy. W: Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971, str. 331—332
 «Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga» (1928—1939)

Ссылки 
 

Филологи Польши
Историки Польши
Востоковеды по алфавиту
Востоковеды Польши
Востоковеды XIX века
Востоковеды XX века
Выпускники Императорского университета Святого Владимира
Историки церкви
Религиоведы Польши
Библеисты Польши